Palm Products GmbH, empresa produtora de sintetizadores de áudio
 PPG Industries, empresa produtora de tintas, revestimentos, materiais especiais e fibra de vidro
 PPG Paints Arena, ginásio multiuso em Pittsburgh
 The Powerpuff Girls, série animada de televisão